Der Begriff Leistungswert bezeichnet
 in der Energiewirtschaft eine Messgröße der abgenommenen elektrischen Leistung, siehe Leistungswert (Energiewirtschaft)
 im Projektcontrolling ein Maß für die geleistete Arbeit, siehe Earned Value Analysis